Jonathan Rodríguez – portorykański zapaśnik, aktywny w I dekadzie XXI wieku
 Jonathan Rodríguez (ur. 1987) – portorykański koszykarz
 Jonathan Rodríguez (ur. 1990) – argentyński piłkarz
 Jonathan Rodríguez (ur. 1993) – urugwajski piłkarz
 Jonathan Joel Rodríguez  (ur. 1994) – argentyński piłkarz